Op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore werden op 201 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medailleklassement
Voor een aantal onderdelen werden medailles uitgereikt aan teams die zijn samengesteld uit verschillende nationaliteiten, deze staan vermeld achter ‘Gemengde landenteams’.

 * Zwemmen - 50 m vrije slag (v): 2x gouden medaille, geen zilveren medaille.
 * Zwemmen - 50 m rugslag (m): 2x brons
 * Judo en Taekwondo - 2x bronzen medaille per onderdeel.
 ** Gemengde landenteams: deze medailles zijn behaald in de sporten (tussenhaakjes: aantal onderdelen):
 - Atletiek (2)
 - Boogschieten (1)
 - Judo (1)
 - Moderne vijfkamp (1)
 - Paardensport (1)
 - Schermen (1)
 - Tafeltennis (1)
 - Tennis (2)
 - Triatlon (1)

 Medaillespiegel